Gunung Pepanji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Pepanji (berg i Indonesien, lat 4,78, long 96,88), Aceh, 
 Gunung Pepanji (berg i Indonesien, lat 4,01, long 96,81), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar